Amambai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Amambai (ort i Brasilien), Mato Grosso do Sul, Amambaí, 
 Amambaí, kommun, Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar